Fedorivka puede referirse a:

Fedorivka, localidad en el óblast de Donetsk (Ucrania).
Fedorivka, localidad del raión de Kodyma en el óblast de Odesa (Ucrania).
Fedorivka, localidad del raión de Kotovsk en el óblast de Odesa (Ucrania).
Fedorivka, asentamiento urbano en el raión de Rovenki del óblast de Lugansk (Ucrania)
Fedorivka, localidad en el óblast de Zaporiyia (Ucrania).